Hechi Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinchengjiang Qu, härad, Guangxi, 
 Hechi Shi (prefektur i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar